ZZ может означать:

 Двигатель Toyota ZZ — серия двигателей.
  — типоразмер моделей железных дорог 1:300.
 ZZ — японская рок-группа.
 ZZ Top — американская рок-группа.

См. также